Jumbolino ist 

 von Crossair eingeführte Bezeichnung für das Flugzeug BAe 146

 die Bezeichnung einer Modellreihe von Elektro-Nutzfahrzeugen des schweizerischen Herstellers Jumbo-Garage aus Zermatt. Siehe Jumbo-Garage Jumbolino. (Siehe ferner: Liste von Elektro-Nutzfahrzeugen).